QH steht für:
 allgemeine Biologie, nach der Klassifikation der National Library of Medicine; siehe National Library of Medicine
 Quarter Horse, Pferderasse
 Qatar Holding, die Investment-Sparte des katarischen Staatsfonds Qatar Investment Authority
 Bamboo Airways (IATA-Code), vietnamesische Fluggesellschaft
 Air Florida (IATA-Code), ehemalige US-Fluggesellschaft
 Kyrgyzstan (Fluggesellschaft) (IATA-Code), ehemalige kirgisische Fluggesellschaft

qh steht für:
 Quaque hora, lateinisch für jede Stunde (auf ärztlichen Verschreibungen); siehe Liste lateinischer Redewendungen

Abkürzung